Ruschka ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Ruschka, Schriftsteller, Dichter und Direktor der Lehrerbildungsanstalt Budweis
 Franz Ruschka (1882–1942), Jurist und Entomologe

Siehe auch:
 Hruschka